Товары повседневного спроса, ширпотре́б (сокр. от товары широкого потребления), , , также ,   — общее название для товаров, потребляемых широким кругом покупателей ежедневно или почти ежедневно (особенно продуктов лёгкой и пищевой промышленности), они стоят относительно дёшево и быстро продаются.

История 

С точки зрения экономики, товары повседневного спроса — это товары массового потребления функционального назначения, не отличающиеся по своему оформлению, не придающие уникальность покупателю, одинаковые по фасону.

Примеры включают в себя широкий спектр часто покупаемых потребительских товаров:
 предметы личной гигиены,
 мыло,
 косметику,
 продукцию для чистки зубов и бритья,
 моющие средства,
 другие товары недлительного пользования:
 посуду из стекла,
 лампочки,
 батарейки,
 продукцию из бумаги,
 продукцию из пластмассы.

Также сюда иногда включают:
 лекарства,
 потребительскую электронику,
 упакованные пищевые продукты и напитки, — хотя последние часто относят в отдельную категорию.

Товары повседневного спроса необходимо отличать от товаров длительного пользования и бытовой электроники, например, кухонной техники, которую обычно меняют не чаще, чем раз в год.

Экономика 

Хотя относительная прибыль от продажи таких товаров обычно низка, они продаются в больших количествах, поэтому общий доход может быть высоким. Для этого рынка характерны высокий уровень конкуренции, сезонность продаж для отдельных категорий продуктов, а также постоянное появление новых марок и видов товаров. Обычными предпосылками к успеху на этом рынке являются:
 необходимость ежедневного потребления,
 широкое представление товара в продаже,
 доступность цены,
 широкий ассортимент, а также
 стандарты размещения и выкладки товаров в торговых точках, так как выбор большинства товаров этого плана делается потребителем «в последний момент».

Рынок FMCG — один из самых конкурентных и изощренных по способам, инструментам и атмосфере продвижения и продаж, по стилям покупок. Существуют три типа покупок FMCG: повседневные, с запасом и для домашнего приема гостей. Соответственно в ходе маркетингового исследования стили покупательского поведения на этом рынке могут быть оценены по следующим параметрам:
 частота и время (день недели, время суток, время года) соответствующих покупок (по каждой товарной категории);
 предпочитаемый тип торговой точки (сетевые магазины/альтернативные магазинному способу покупки) для покупки соответствующих товаров (по каждой товарной категории);
 отношения с сетевыми магазинами (знание о них, осуществление покупок, наличие дисконтных карт);
 затраты на продукты, алкоголь;
 факторы, определяющие выбор торговой точки, включая сетевые магазины (транспорт, товар, обслуживание, помещение магазина, BTL-акции);
 способ передвижения до магазина, продолжительность поездки/похода в магазин;
 время совершения покупки;
 покупки по списку (рациональность);
 члены семьи, знакомые, участвующие в совершении покупки;
 факторы выбора различных категорий товаров (марка/производитель);
 оценка полезности различных источников информации о товаре.

Наиболее крупные FMCG-компании: Johnson&Johnson, Reckitt Benckiser, Colgate, Procter & Gamble, Henkel, Unilever, Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Danone, Mars, Heinz, Kraft. Большая часть всех мировых FMCG-брендов принадлежит этому списку компаний.

В России 
В России термин FMCG часто не вполне правомерно переводят как ТНП — «товары народного потребления» или «товары массового спроса». Но для категории FMCG принципиально важной является не массовость, а прежде всего частота покупок. Неверно также определять FMCG как «товары повышенного спроса», поскольку спрос является повышенным, как правило, только временно, относительно своего среднего значения.

Термин «ширпотреб» появился в 1960-е годы в СССР, но пренебрежительное значение приобрёл позднее, во времена реформ середины 1980-х и в постперестроечное время, когда, после падения железного занавеса, страну наполнил демпинговый импорт из западных стран, а также  наводнил дешёвый и низкокачественный импорт из  Китая, Турции, и других развивающихся стран, а качество отечественных товаров стало постепенно снижаться из-за нарушения связей между предприятиями.

«Ширпотребом» в просторечии также метафорически называют нечто ординарное, массовое, не уникальное. Термин зачастую используется в пренебрежительном значении и обозначает отсутствие излишеств.

Крупнейшие российские торговые сети сектора FMCG на 2022 год — «Лента», X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик»  и другие), «Fix Price», отраслевые организации — «Руспродсоюз» и «Русбренд».

См. также 
 Товары народного потребления

Примечания

Литература

Ссылки 
  Что такое FMCG? Товары повседневного спроса

Экономические термины
Маркетинг
Товарный рынок